Here I Am може значити:

Музичні альбоми 

 Here I Am — альбом гурту «Blue System».
 Here I Am — альбом Діонн Ворвік.
 Here I Am — альбом гурту «Groundation».
 Here I Am — альбом Келлі Роуленд.
 Here I Am — альбом Меріон Райвен.

Пісні 

 «Here I Am» — пісня гурту «Air Supply».
 «Here I Am» — пісня гурту «Alcazar».
 «Here I Am» — пісня Браяна Адамса.
 «Here I Am» — пісня Моніки.
 «Here I Am» — пісня Патті Лавлес.
 «Here I Am» — пісня Рік Росса.